Dixie Records ist der Name folgender Plattenlabels aus den Vereinigten Staaten:

 Dixie Records (Alabama)
 Dixie Records (Louisiana)
 Dixie Records (North Carolina)
 Dixie Records (Tennessee)
 Dixie Records (Texas)